Der İstanbul Cup 2010 war die 7. Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers in Istanbul. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2010. Es fand zeitgleich mit dem Bank of the West Classic in Stanford vom 26. Juli bis zum 1. August 2010 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Wera Duschewina und im Doppel die Paarung Lucie Hradecká / Renata Voráčová. Im Einzel gewann Anastassija Pawljutschenkowa gegen Jelena Wesnina mit 5:7, 7:5, 6:4 und im Doppel Eleni Daniilidou / Jasmin Wöhr gegen Marija Kondratjewa / Vladimíra Uhlířová mit 6:4, 1:6, [11:9].

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 
 

WTA Tour 2010
Tennisturnier in Istanbul